Никола Карађорђевић (Лондон, 15. март 1958) српски је племић. Он је први син принца Томислава Карађорђевића.

Биографија 
Никола Карађорђевић је рођен 15. марта 1958. као први син принца Томислава Карађорђевића и принцезе Маргарите од Бадена. Његов деда је био краљ ујединитељ Александар I Карађорђевић.

Године 1992, оженио се са Љиљаном Карађорђевић и са њом има ћерку Марију рођену 1993.

Титуле и признања 
 15. март 1958: Његово Краљевско Височанство кнез Никола Карађорђевић од Србије и Југославије
 титулу кнеза носи према породичном правилнику краљевског дома из 1930. године.

Одликовања 
  Орден Карађорђеве звезде, Велики крст .

Породично стабло

Породица

Деца

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1958.
Карађорђевићи
Носиоци Карађорђеве звезде